Josep Tomàs (1711-?), escultor valencià
 Josep Tomàs Cabot (1930-), novel·lista català.
 Josep Tomàs Monserrat, (1934-), metge especialista en psiquiatria i medicina del treball mallorquí.
 Josep Tomàs i Piera (1900-1976), advocat i polític català.
 Josep Tomàs Renteria (1895-1944), metge i polític mallorquí.
 Josep Tomàs i Salvany (1839-1905), polític català.
 Josep Tomàs Ventosa i Soler (1797-1874), polític i comerciant que emigrà a Cuba.